Pumpkin signifie citrouille en anglais, et désigne notamment :
 Pumpkin, un groupe de musique japonais.
 Pumpkin, une chanteuse de rap française.
 Pumpkin, un film américain avec Christina Ricci sorti en 2002.
 Pumpkin, un album de Buckethead sorti en 2013.

Voir aussi 
 The Smashing Pumpkins, un groupe de rock.
 Le Pumpkin Hollow Bridge, un pont en arc américain dans le comté de Tulare, en Californie.

Homonymie de titre